Il singolare  del Copa Claro 2012 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2012.

Il detentore del titolo era Nicolás Almagro, ma è stato sconfitto in finale da David Ferrer per 4-6, 6-3, 6-2.

Teste di serie 

 David Ferrer (campione)
 Nicolás Almagro (finale)
 Gilles Simon (secondo turno)
 Kei Nishikori (quarti di finale)

  Juan Mónaco (secondo turno)
  Stanislas Wawrinka (semifinale)
  Fernando Verdasco (secondo turno)
  Juan Ignacio Chela (primo turno)

Qualificati 

  Andrés Molteni (primo turno)
  Igor' Andreev (quarti di finale)

  Javier Martí (primo turno)
  Federico Delbonis (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Copa Claro 2012
ATP World Tour 2012